КДМ (сокр. от Комбинированная дорожная машина) - автомобиль на специальном шасси, с возможностью установки оборудования различных типов(либо уже установленным оборудованием). Данный вид техники относится к классу коммунальной техники. Назначение - содержание дорог в чистоте летом и уборка от снега в зимнее время года. Используется в большинстве российских организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Российские заводы, которые выпускают комбинированные дорожные машины: АО "ПК "Ярославич". ООО "Смол Маш". ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» https://45-reg.ru/ 

Комбинированная дорожная машина комплектуется различным оборудованием: 

- передние отвалы для уборки с дороги снега, шуги и наледи.

- боковые отвалы для уборки снега, очистки обочин.

- средние грейдерные отвалы для очистки дороги от снега и наледи.

- распределители противогололедных реагентов "Road Master" и ПРС для обработки проезжей части твердыми противогололедными реагентами (песок, песчано-соляная смесь, чистая соль, гранитная крошка).

- распределители жидких противогололедных реагентов РАР.

- подметальные щетки для очистки дорожного полотна зимой и летом.

- передние и задние рампы с форсунками высокого и низкого давления для мойки и полива проезжей части летом.

Ссылки 
 Мандровский К.П. - Оптимизация режима движения комбинированных дорожных машин при выполнении работ по содержанию дорог с использованием математических моделей // Молодой учёный. — 2013. — №11. — С. 139-142.
 Владислав Пермин - Новинки рынка комбинированных дорожных машин, Equipnet.ru, 28 марта 2014
 Леонид Кузнецов - Доркомэкспо-2013: комбинированные и подметальные машины для уборки дорог, AVTOINETOLKO.RU, 8 мая 2013

Примечания 

Дорожная техника